USS Delaware — кораблі ВМС США, названі на честь штату Делавер. 

 USS Delaware (1776) — 24-гарматний фрегат, збудований у 1776 році. Брав участь у війні за незалежність США. У 1777 році захоплений британцями, отримав назву «HMS Delaware». У 1783 році викуплений США, у 1786 році проданий Франції, де отримав назву «Dauphin». Ніс службу до 1795 року.
 USS Delaware (1798) — 20-гарматний корабель, збудований у 1798 році. Брав участь у Квазі-війні. Проданий у 1801 році.
 USS Delaware (1820) — 74-гарматний лінійний корабель, збудований у 1828 році. На службі до 1844 року. Згорів у 1861 році.
 USS Delaware (1861) — колісний пароплав, збудований у 1861 році. На службі до 1865 року, розібраний у 1903 році.
 USS Delaware (1866) — пароплав, перейменований у 1869 році на «USS Piscataqua». На службі до 1877 року.
 USS Delaware (BB-28) — лінійний корабель однойменного типу. Збудований у 1910 році. Брав участь у Першій світовій війні. Зданий на злам у 1923 році.
 SP-467 (пізніше AT-5S та YT-111) — торговий корабель, ніс службу у склав ВМС США протягом 1917-1923 років. У багатьох випадках помилково називався «Delaware».
 USS Delaware (SSN-791) — атомний багатоцільовий підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2020 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни